Husić ist der Familienname folgender Personen:

 Adin Husić (* 1996), bosnischer Fußballspieler
 Edin Husić (* 1985), bosnischer Fußballspieler
 Raif Husić (* 1996), deutscher Fußballspieler